Вади́м Я́ковлев:
 Яковлев, Вадим (казак) (18??— 19??) — российский военный деятель из казаков.
 Яковлев, Вадим Алексеевич (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Яковлев, Вадим Васильевич (род. 1946) — советский и российский актёр, народный артист РСФСР.
 Яковлев, Вадим Иванович (род. 1947) — советский и российский историк математики и механики.
 Яковлев, Вадим Полиенович (1933—2007) — советский и российский философ.